Cabo Prioriño Chico är en udde i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid.

Terrängen inåt land är kuperad åt nordost, men åt sydost är den platt. Havet är nära Cabo Prioriño Chico åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Cabo Prioriño Chico. Runt Cabo Prioriño Chico är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är A Coruña,  km söder om Cabo Prioriño Chico. I omgivningarna runt Cabo Prioriño Chico växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Galicien